Ша́ттлуорт, Ша́ттлворт () — английская фамилия. Известные носители:
 Шаттлуорт, Бобби (род. 1987) — американский футболист, вратарь.
 Шаттлворт, Кен (род. 1952) — британский архитектор.
 Шаттлворт, Марк (род. 1973) — южноафриканский предприниматель, второй космический турист.
 Шаттлуорт, Роберт Джеймс (1810—1874) — британский ботаник.

Другое 
 Барон Шаттлворт — наследственный титул в системе Пэрства Соединенного Королевства.

Примечания